Мела́нтий (Меланфий; () — имя греческого происхождения.

Персоналии
  — древнегреческий живописец.
 Мелантий — персонаж древнегреческой мифологии и «Одиссеи».
 Мелантий из Родоса (; ) — древнегреческий философ.
 Мелантий Руанский — глава Руанской архиепархии (577—584 и 586—601/604); святой (день памяти — 16 января).

Другое
  — кратер на спутнике Сатурна Тетисе

См. также 
 Мелантьев
 Мелантерит — синоним минерала «железный купорос».

Примечания